Анаплазма () — род бактерий из семейства Ehrlichiaceae класса альфа-протеобактерий: кровепаразиты жвачных животных и человека.

Описание 
Форма тела округлая, диаметр до 1 мкм. Размножаются делением. Распространены анаплазмы по всему земному шару. Вызывают заболевания крови (анаплазмозы). В красных кровяных клетках крупного рогатого скота паразитирует Anaplasma marginale, у овец и коз — Anaplasma ovis. Гранулоцитарный анаплазмоз человека вызывает Anaplasma phagocytophilum.

Классификация 
На декабрь 2020 года в род включают 6 признанных видов:
 
 
 
 
 
 
Также в род включают несколько видов, описанных с нарушением МКНП, и кандидатов.

Примечания 

Rickettsiales
Роды бактерий